substantif de la langue allemande généralement traduit en français par « vague-à-l'âme », « aspiration », « ardeur » ou « langueur », et qui peut faire référence à :

Cinéma 

 , film perdu de Friedrich Wilhelm Murnau sorti en 1921 ;
 , titre allemand de Senso, film italien de Luchino Visconti sorti en 1954 ;
 Sehnsucht, film dramatique est-allemand de Jürgen Brauer (1990). 
 , titre original de Désir(s), film de Valeska Grisebach sorti en 2006.

Musique

Chanson 

 Sehnsucht, chanson de Jimmy Makulis.

Album 

 , album de Lacrimosa sorti le  ;
 , album de Rammstein sorti le  ;
 , album de Schiller sorti le .

Homonymie
Homonymie de titre